Shanghai Express ist:
 ein US-amerikanischer Abenteuer- und Liebesfilm, siehe Shanghai-Express
 ein 2002 gebautes Containerschiff (7506 TEU) der Reederei Hapag-Lloyd, siehe Dalian-Express-Klasse 
 ein 2013 in Dienst gestelltes Containerschiff (13.167 TEU) der Reederei Hapag-Lloyd, siehe Hamburg-Express-Klasse